Alaska Measure 2 kan syfta på:

 Alaska Measure 2 (1990) – en folkomröstning
 Alaska Measure 2 (2014) – en folkomröstning